Als Japanisches Heer bezeichnet man zwei Japanische Heere:

die Kaiserlich Japanische Armee, das Landstreitkräfte von 1868 bis 1945
die Bodenselbstverteidigungsstreitkräfte, die Landstreitkräfte von 1954 bis heute